Jagdschutz steht für:

 Jagdschutz (Jagd), Schutz des Wildes
 Schutz von eigenen Flugzeugen durch begleitende Jagdflugzeuge, siehe Jagdflugzeug #Begleitjäger